Zadek ist ein Familienname westslawischer Herkunft. Er ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Zadek (1921–2005), deutsche Autorin und Widerstandskämpferin
 Gerhard Zadek (1919–2005), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer
 Hans Zadek (* 1882), deutscher Manager
 Hilde Zadek (1917–2019), deutsch-österreichische Sängerin (Sopran)

 Peter Zadek (1926–2009), deutscher Regisseur
 Ruth Zadek (* 1953), deutsche Politikerin und Künstlerin
 S. Zadek, eigentlich Salo Zadek (1859–1935), deutscher Baumeister in Berlin
 Walter Zadek (1900–1992), deutsch-israelischer Fotograf und Journalist 

Siehe auch:
 Tzadik
 Zaddik
 Szadek
 Sadek